Phoebe Cates - uma atriz estadunidense.
Clifton B. Cates - um general norte-americano.
Matt Cates, um ator americano.
Desambiguação